The Ghoul – film del 1933 diretto da T. Hayes Hunter
 The Ghoul – film del 1975 diretto da Freddie Francis